Dżabal Bab – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy 2228 m n.p.m. Znajduje się ok. 10 km na zachód od Góry św. Katarzyny, w Parku Narodowym Świętej Katarzyny.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy